Луцій Автроній Пет (лат. Lucius Autronius Paetus; I століття до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки.
 Публій Автроній Пет (лат. Publius Autronius Paetus; I століття до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки.